SS3 oder SS 3 steht für:
 Strada Statale 3 Via Flaminia, Staatsstraße in Italien
 Strada Statale 3 bis Tiberina, Staatsstraße in Italien
 ein Steuerzeichen in der Informatik
 CR-Baureihe SS3 und CR-Baureihe SS3B, chinesische Elektrolokomotiven

SS-3 steht für:
 USS Adder (SS-3), US-amerikanisches Unterseeboot
 SS-3 Shyster, sowjetische Mittelstreckenrakete

SS3